The Girl of the Golden West (1915), een film onder regie van Cecil B. DeMille
The Girl of the Golden West (1923), een film onder regie van Edwin Carewe
The Girl of the Golden West (1930), een film onder regie van John Francis Dillon
The Girl of the Golden West (1938), een film onder regie van Robert Z. Leonard